Nyctibius – rodzaj ptaka z rodziny nocolotów (Nyctibiidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje owadożerne ptaki średniej wielkości, prowadzące nocny tryb życia, występujące w Ameryce Południowej i Środkowej oraz w Meksyku.

Charakterystyka 
Długość ciała 24–58 cm; masa ciała 77–620 g.

Systematyka

Etymologia 
 Ibijus: na podstawie „Ibijau” Raya z 1713 i „Ibiyaú” Azary z 1805. Nomen nudum.
 Nyctibius:  nuktibios „nocne jedzenie”, od νυξ nux, νυκτος nuktos „noc”; βιοω bioō „żyć”.
 Selochusa: fikcyjny ptak, na podstawie „Engoulevent à Queue Fourchue” Levaillanta z 1799 (ryc. 47).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Nyctibius grandis  – nocolot wielki
 Nyctibius aethereus  – nocolot wielkosterny
 Nyctibius maculosus  – nocolot andyjski
 Nyctibius leucopterus  – nocolot białoskrzydły
 Nyctibius jamaicensis  – nocolot północny
 Nyctibius griseus  – nocolot szary

Kladogram 
Kladogram Nyctibius na podstawie Taxonomy in Flux Checklist:

Przypisy 

Nocoloty